Die Saison 2001/2002 der GFA League First Division der gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen den 9. Januar 2002 und Juni 2002 statt. Es spielten zehn Mannschaften um den Titel, den der Wallidan Banjul zum 12. Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Starlight Gunners und Latdior Football Club.

Abschlusstabelle 

|- style="background-color: #ccffcc;"
! 1.
| style="text-align: left;" | Wallidan Banjul (M) (P)
| 18 || 11 || 4 || 3 ||  || || 37
|-
! 2.
| style="text-align: left;" | Real de Banjul
| 18 || 10 || 4 || 4 ||   || || 34
|-
! 3.
| style="text-align: left;" | Hawks Banjul 
| 18 || 9 || 6 || 3 ||  || || 33
|-
! 4.
| style="text-align: left;"  | Bakau United
| 18 || || || ||  || ||
|-
! .
| style="text-align: left;"  | Gambia Ports Authority FC
| 18 || || || ||  || ||
|-
! .
| style="text-align: left;"  | Gamtel FC
| 18 || || || ||  || ||
|-
! .
| style="text-align: left;"  | Steve Biko FC
| 18 || || || ||  || ||
|-
! 8.
| style="text-align: left;"  | Flamemins FC (N)
| 18 || || || ||  || ||
|- style="background-color: #ffcccc;"
! 9.
| style="text-align: left;"  | Starlight Gunners
| 18 || || || ||  || ||
|- style="background-color: #ffcccc;"
! 10.
| style="text-align: left;"  | Latdior FC (N)
| 18 || || || ||  || ||
|}

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02